Гуарене () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 3229 человек (2008 г.), плотность населения составляет 248 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 12050. Телефонный код — 0173.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.guarene.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики